Анатолий Гордиенко:
 Гордиенко, Анатолий Алексеевич (1932—2010) — российский писатель, журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007).
 Гордиенко, Анатолий Илларионович (1941—2021) — белорусский материаловед, академик НАН Беларуси (2003).
 Гордиенко, Анатолий Леонтьевич (род. 1938) — украинский политик, народный депутат Украины.